W Rumunii
 Ciulnița – gmina w okręgu Jałomica
 Ciulnița – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Leordeni
 Ciulnița – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Ciulnița